Az dunakeszi 1-es jelzésű autóbusz Horányi RÉV megállótól indul körjárati üzemben

Története

Megállóhelyek 

|-
!Perc (↓)
!Megállóhely
!Sorszám (↓)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Horányi RÉVvégállomás||1
|align=left|
|-
|2||Sportpálya ( Fő út)||2
|align=left|
|-
|4||Liget utca||3
|align=left|
|-
|5||Templom||4
|align=left|
|-
|6||Benzinkút||5
|align=left|
|-
|7||Barátság útja 9.||6
|align=left|
|-
|8||Barátság útja 39||7
|align=left|
|-
|12||Nap utca||10
|align=left|
|-
|10||Gyártelep Vasútállomás||9
|align=left|
|-
|12||Dunakeszi Rendőrkapitányság||10
|align=left|
|-
|14||Kazinczi utca||11
|align=left|
|-
|15||Móricz Zsigmond utca||5
|align=left|
|-
|16||Piros óvoda||13
|align=left|
|-
|17||Sződi utca||14
|align=left|
|-
|18||Dunakeszi Rendőrkapitányság||15
|align=left|
|-
|19||Béke út (Gyártelep Vasútállomás||16
|align=left|
|-
|20||Liget utca||22
|align=left|
|-
|23||Sportpálya (Rév utca)||18
|align=left|
|-
|20||Katona József utca||
|
|-
|22||Horányi RÉVvégállomás||0
|align=left|
|}

Források 
https://dunakeszi.hu/thumb/file.php?fn=Dokumentumok/dkbuszmenetrend2020j1800000002.pdf

Jegyzetek 

Dunakeszi autóbuszvonalai